Крыжановская — фамилия:
 Крыжановская, Аделаида Анатольевна (Сванидзе; 1929—2016) — советский и российский историк, доктор наук.
 Крыжановская, Вера Ивановна (1861—1924) — русская романистка.
 Крыжановская, Инна Илларионовна (1913—2004) — советский и украинский терапевт, доктор наук, профессор.
 Крыжановская, Мария Алексеевна (1891—1979) — русская актриса. См. также